Amerikai Egyesült Államok
 Dublin, település Alabama államban
 Dublin, település Észak-Karolina államban
 Dublin, település Florida államban
 Dublin, település Georgia államban
 Dublin, település Indiana államban
 Dublin, település Kalifornia államban
 Dublin, település Kentucky államban
 Dublin, település Maryland államban
 Dublin, település Missouri államban
 Dublin, település New Hampshire államban
 Dublin, település Ohio államban
 Dublin, település Pennsylvania államban
 Dublin, település Texas államban
 Dublin, település Virginia államban

 Irország
Dublin, Írország fővárosa